Анчич може да се отнася до:

 Марио Анчич (р. 1984), хърватски тенисист
 Саня Анчич (р. 1988), хърватска тенисистка, сестра на Марио